Asser ou Rav Achi (352-427) est un rabbin babylonien.
 Asser (mort vers 909) est un moine gallois.
 Asser de Lund (vers 1055-1137) est le premier archevêque à Lund.
 Asser Rig (mort en 1151) est un magnat danois.
 Tobias Asser (1838-1913) est un juriste néerlandais.
 Asser, prière de l'Islam.